Governo Abela può riferirsi a due governi di Malta guidati da Robert Abela:
Governo Abela I, dal 15 gennaio 2020 al 30 marzo 2022;
Governo Abela II, dal 15 marzo 2022.